Oorlog en vrede is een roman van de Russische auteur Leo Tolstoj: zie Oorlog en vrede (boek)

Daarnaast zijn er toneelstukken, films en miniseries gebaseerd op dit boek:
Oorlog en vrede (1914) - Erfelijk belast, een Nederlandse stomme film uit 1918
Oorlog en Vrede (1916) - Ontvluchting, een Nederlandse stomme film uit 1918
Oorlog en vrede (1918) - Gewetenswroeging, een Nederlandse stomme film uit 1918
War and Peace (1956), een film met Henry Fonda en Audrey Hepburn
Oorlog en vrede (1967), een Oscarwinnende Russische film van Sergej Bondartsjoek (aka Voyna i mir)

Oorlog en vrede (miniserie uit 1972), een miniserie van de BBC met Anthony Hopkins.
Oorlog en vrede (miniserie uit 2007), een Frans-Duits-Italiaanse miniserie uit 2007
War & Peace (televisieserie), een 6-delige dramaserie uit 2016 van de BBC met Paul Dano
Oorlog en vrede (opera), een opera van Sergej Prokofjev

Overig:
De iure belli ac pacis (Over het recht van oorlog en vrede), een boek van Hugo de Groot
Oorlog en vrede (reliëf), een reliëf op de deuren van de Sint-Laurenskerk in Rotterdam
Oorlog en vrede (Blueberry), een stripalbum uit de reeks Blueberry

Zie ook
 Pacifisme